Вільям Ноулз — американський біохімік.
 Марк Ноулз —  австралійський гравець у хокей на траві. 
 Марк Ноулз — багамський тенісист.